.chm (.CHM; .Chm) — расширения имён файлов, созданных при помощи программ
 HTMLHelp;
 ChemDraw.

chm